Асон — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Асон — река на севере Испании
 Асон — титул аристократических родов японского государства Ямато

См. также 
 Асон-Агуэра (комарка)
 Ассон